

Sigle 
JPN est un sigle qui peut désigner :
 Jardin des plantes et de la nature, un espace vert de la ville de Porto-Novo, au Bénin.

Code 
JPN ou jap est un code qui peut signifier :
 JPN, Japon ;
 dans la norme ISO 3166-1, code alpha-3 (liste des codes pays) ;
 selon la liste des codes pays du CIO ;
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-3 ;
 jpn, Japonais ;
 selon les normes ISO 639 des codes de langue.

Musique 

 JPN, le  du groupe de J-Pop, Perfume, sorti en 2011.

Code